Les Cyttarocylididae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Oligotrichea et de l’ordre des Choreotrichida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Cyttarocylis, dérivé du grec κυτταρ / kyttar, « petite alvéole », et 
de κύκλος / kýklos, cercle, littéralement « alvéoles disposées en cercle », en référence à la structure alvéolée de la loge (locula) de l'organisme.

Description 
En 1932 le biologiste japonais Yoshine Hada fait la description suivante du Cyttarocylis :

Distribution 
Les Cyttarocylididae ont une répartition mondiale .

Liste des taxons genres 
Selon  :
 Cyttarocylis Fol, 1881  synonyme : Petalotricha  Kent, 1881

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Cyttarocylididae.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 Images
 divers Cyttarocylis. Galerie de l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer : voir en ligne
 Cyttarocylis brandti morph. de Cyttarocylis ampulla. Photo John Dolan. CNRS IMAGES : voir en ligne

Notes et références 

Oligotrichea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Famille de protistes (nom scientifique)